Chima kan syfta på:

Colombia 

 Chimá (kommun), Córdoba, 
 Chimá (ort), Córdoba, 
 Chima (kommun), Santander, 
 Chima (ort), Santander,

Indien 

 Chīma, ort, Punjab, Ludhiana,